Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Marcel Granollers 6-2, 64-7, 7-66.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Santiago Ventura (secondo turno)

 Fabio Fognini (secondo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Nicolas Devilder (Campione)
 Pablo Cuevas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2007